Plaats in Indonesië
 Kasimpar (Petungkriono), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kasimpar (Wanayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java